Seniseneb war der altägyptische Name von:

 Seniseneb (Hatschepsut), Priesterin der Hatschepsut
 Seniseneb (Thutmosis I.), Mutter von Thutmosis I.